Estrado, é um item do mobiliário geralmente encontrado no quarto embaixo da cama;
 Estrado (Arquitetura), parte do piso no fim do hall medieval;

Desambiguação